En Pologne, Gumienice peut désigner :

 Gumienice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Gumienice, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.